Miejscowości w USA:
 Sebewaing – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
Gminy w USA:
 Sebewaing (ang. Sebewaing Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron